Sălăjeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sălăjeni (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Sălăjeni (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj